Ве́нинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венинг, Питер (род. 1981) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Венинг-Мейнес, Феликс Андрис (1887—1966) — нидерландский геофизик и геодезист.
 Венинг, Элизабет — нидерландская кёрлингистка.

См. также 
 Венинг-Мейнес